Fotbollsallsvenskan 1947/1948 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 27 juli-9 november 1947 och vårsäsongen spelades 4 april-6 juni 1948.

IFK Norrköping tog sitt fjärde raka SM-guld och blev den första klubben någonsin att vinna Allsvenskan fyra år i rad.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1947
Fotboll i Sverige 1948
1947/1948
Fotbollssäsongen 1947/1948